Ligusticum aciphylla är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné d.y., och fick sitt nu gällande namn av Spreng.. Ligusticum aciphylla ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
aciphylla